Zooropa (nummer) - een lied van U2
 Zooropa (album) - een muziekalbum van U2, met onder andere het gelijknamige lied.